NGC 4855 (другие обозначения — MCG -2-33-77, PGC 44572) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4855
Дева (созвездие)